Aljoschina (auch fälschlich Aleschina) ist der Familienname folgender Personen:
 Nina Alexandrowna Aljoschina (1924–2012), sowjetisch-russische Architektin
 Tatjana Andrejewna Aljoschina (* 1994), russische Skilangläuferin
 Xenija Jewgenjewna Aljoschina (* 2003), russische Tennisspielerin